

Geografia

Egerton – villaggio del Cheshire
Egerton – area di Grande Manchester
Egerton – villaggio del Kent

Persone
Arthur Egerton Knight — calciatore inglese
Bob Egerton – rugbista australiano
David Egerton – rugbista e allenatore di rugby a 15 britannico
Francis Egerton, I conte di Ellesmere – nobile inglese
Francis Egerton, III conte di Ellesmere – nobile inglese
John Egerton, III conte di Bridgewater – nobile inglese
Peter Egerton Warburton – esploratore britannico
Scroop Egerton, I duca di Bridgewater – nobile inglese
Stephen Egerton – chitarrista statunitense
Taron Egerton – attore gallese
Tamsin Egerton – attrice e modella inglese
Thomas Egerton – nobile inglese
Thomas Egerton, II conte di Wilton – nobile inglese

Altro
Vangelo Egerton